Бори́с Фёдорович Его́ров (29 мая 1926, Балашов, Саратовская губерния — 3 октября 2020, , Россия) — советский и российский , , , , , видный специалист по истории русской литературы и общественной мысли ХІХ века. Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1982), член Всемирной ассоциации писателей Международный ПЕН-клуб (с 2003), академик Независимой академии эстетики и свободных искусств в Москве (с 1993).

Биография 
Сын художника Фёдора Ивановича Егорова (1884—1968) и Анастасии Яковлевны Егоровой, в девичестве Волковой. Учился в Ленинградском институте авиационного приборостроения (ныне — ГУАП) (в 1947 году ушёл с 5-го курса) окончил заочное отделение филологического факультета ЛГУ (1948) и аспирантуру Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского (1952).

В начале Великой Отечественной войны эвакуировался из Старого Оскола, в котором проживал, сначала под Саратов, затем в Ташкент. Согласно собственным «Воспоминаниям», поступил на учёбу одновременно в четыре вуза, в том числе в Ташкентский авиаконструкторский институт (соединённый с эвакуированным Ленинградским институтом авиаприборов). Параллельно обучению работал грузчиком на ташкентском хлебозаводе.

После войны с тем же институтом авиаприборов перебирается в Ленинград, где в 1947 году окончил обучение, однако по специальности не работал.

Б. Ф. Егоров — член КПСС с 1956 по 1990 год. Начиная с 1990-х годов и далее, после выхода из партии, Б. Ф. Егоров — активный антикоммунист и антисталинист. В 2017 году в интервью радио «Свобода» заявил о своём «более чем негативном» отношении к Сталину и сжигании его портрета.

В 1950-е — 1960-е годы был ближайшим другом и коллегой Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц. Михаил Лотман вспоминает: «Дружили семьями. С Егоровыми родителей объединяли не только профессиональные интересы, но и общие общественные и этические ориентиры, которые кратко могут быть обозначены как нонконформизм. Ребёнком я с захватывающим интересом следил за искрометными разговорами отца с „Борфедом“, нередко перераставшими в бурные — хотя и дружеские — споры. Они прекрасно дополняли друг друга, и годы, когда Егоров заведовал кафедрой, отец всегда называл счастливыми. Переписка началась ещё в годы тартуской жизни Егорова, но особой интенсивности достигла после его возвращения в Ленинград. Отец продолжал держать Егорова в курсе дел кафедры и тартуских изданий, ценил его советы. Их дружба, не омрачаемая сколько-нибудь серьёзными конфликтами в течение полувека, продолжалась до самой смерти отца». Ю. М. Лотман и Б. Ф. Егоров переписывались с 1954 по 1993 год, сохранилось более 300 писем Лотмана и свыше 400 Егорова.

Был женат на химике Софии Александровне Николаевой (1924—2008), дочь Татьяна Борисовна Миллер — филолог.

30 сентября 2020 года Егорову сделали КТ, которая показала двустороннюю пневмонию. На следующий день его госпитализировали в Боткинскую больницу. Спустя два дня, 3 октября, он скончался, со слов близких — от коронавируса. Похоронен на Южном кладбище.

Научная деятельность 
Кандидат филологических наук (1952, диссертация «Н. А. Добролюбов и проблемы фольклористики»), доктор филологических наук (1967, диссертация «Русская литературная критика 1848—1861 гг.»). В 1952—1962 годах работал в Тартуском университете, в 1954—1960 годах возглавлял в нём кафедру русской литературы.

Об этом времени Ю. М. Лотман писал: «В Тарту сложилась небольшая, но интенсивно работавшая и постоянно обменивавшаяся дискуссиями на теоретические и историко-литературные темы, группа. Мы очень часто собирались и часами спорили <…> все это создавало у меня ощущение непрерывного счастья». Роль Б. Ф. Егорова в создании этой напряженно-творческой и, одновременно, дружеской и веселой атмосферы постоянно подчеркивали все «кафедралы».

В работах советского периода в соответствии с партийными установками отстаивал тезисы, к примеру, о С. М. Кирове как о крупном «литературном критике», писавшем «важные в методологическом отношении» труды о литературе. Вместе с тем ещё в 1969 году вернул имя А. С. Хомякова в активный научный и читательский оборот, издав научно подготовленный однотомник «Стихотворения и трагедии» в серии «Библиотека поэта», а в 1988 году — сборник его основных статей под названием «О старом и новом». Кроме того, знаменит многочисленными работами об Ап. А. Григорьеве и В. П. Боткине.

В 1962—1968 — доцент ЛГУ, в 1968—1978 — годах профессор, заведующий кафедрой русской литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1978—1993 годах — научный сотрудник и главный научный сотрудник Ленинградского (Санкт-Петербургского) отделения Института истории СССР. В 1993—1996 годах — главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института социологии РАН. Впоследствии — главный научный сотрудник-консультант СПбИИ РАН.

В 1971 году исполнял обязанности главного редактора серии «Библиотека поэта». В это время в серии был выпущен подготовленный коллегой Егорова Ю. М. Лотманом и М. Г. Альтшуллером том «Поэты 1790—1810-х гг.». Подготовленный этими же учёными второй том «1812 год в русской поэзии» не был выпущен по указанию нового главного редактора серии Ф. Я. Приймы из-за «пятого пункта» составителей (свидетельство самого Альтшуллера в его книге «В тени Державина»)..

В 1978—1991 годах — заместитель председателя, в 1991—2002 годах — председатель редколлегии книжной серии «Литературные памятники». За выдающиеся заслуги в развитии литературоведения, в том числе за многолетнее руководство редколлегией серии «Литературные памятники», а также за воспитание научных и педагогических кадров в 2005 году награждён премией имени С. Ф. Ольденбурга в области гуманитарных наук. Главный редактор биобиблиографического словаря «Русские писатели 1800—1917» (с 2007), председатель редакционной коллегии серии «Современная западная русистика» издательства «Академический проект».

Автор более 700 научных статей и 20 книг. Жил в Санкт-Петербурге. Возглавлял комиссию Академии наук по наследию Д. С. Лихачёва.

Основные работы 
Автор книг
 Н. А. Добролюбов — собиратель и исследователь фольклора Нижегородской губернии. Горький: Горьков. книж. изд-во, 1956. 96 с.
 Роман 1860-х — начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту, 1963.
 Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Учебное пособие. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1973. 148 с.
 О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль. Л.: Советский писатель, Лен. отд., 1980. 380 с.
 Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1982. 176 с.
 Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л.: Искусство. Лен. отделение, 1982. 269 с.
 Н. А. Добролюбов. Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1986. 159 с.
 Петрашевцы. Л.: Наука, 1988. 240 с. (в сер. «Страницы истории нашей Родины»)
 Борьба эстетических идей в России середины 1860-х годов. Л.: Искусство, 1991. 336 с.
 Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М.: НЛО, 1999. 384 с.
 Аполлон Григорьев. М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2000. 220 с. — 5 000 экз.
 Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания. Томск: Водолей, 2001. 512 с.
 Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku. Gdansk, Slowo/obraz terytoria, 2002. 351 s. + 77 ill.
 От Хомякова до Лотмана. М.: Языки славянских культур, 2003. 368 с.
 Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2004. 472 с.
 Боткины. СПб.: Наука, 2004. 320 с.
 Российские утопии. Исторический путеводитель. СПб.: Искусство-СПб., 2007. 416 с.
 Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. СПб., 2009. 664 с.
 Обман в русской культуре. — СПб.: Росток, 2012. 192 с.
 Воспоминания-2. — СПб.: Росток, 2013. 384 с.
 Творческая жизнь Бориса Чичибабина. — СПб.: Росток, 2016. 192 с.
 Ю. М. Лотман, З. Г. Минц — Б. Ф. Егоров. Переписка, 1954—1993. — СПб.: Полиграф, 2018. 720 с.

Составление книг
 Григорьев А. А. Литературная критика. М., Худ. лит., 1967. 632 с.
 Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., Сов. пис. (Бол. с. б. поэта), 1969. 596 с.
 Боткин В. П. Письма об Испании. Л., Наука (Лит. пам.), 1976 (совм. с А. Я. Звигильским). 344 с.
 Григорьев А. А. Воспоминания. Л., Наука (Лит. пам.), 1980. 440 с. (2-е изд. — 1988).
 Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., Советская Россия, 1984. 320 с.
 Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., Наука (Лит. пам.), 1986. 512 с.
 Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., Современник, 1988. 464 с.
 Лотман Ю. М. Письма. 1940—1993. М.: Языки русской культуры, 1996. 798 с.
 Григорьев А. А. Письма. М., Наука (Лит. пам.),1999. (Р. Виттакер — со-составитель). 475 с.
 Григорьев А. А. Стихотворения. Поэмы. Драмы. СПб., Академический проект (Новая Библиотека Поэта), 2001. 760 с.
 С. А. Рейсер. Воспоминания. Письма. Статьи: К столетию со дня рождения / Сост. Б. Ф. Егоров, И. А. Шомракова. — СПб.: СПбГУКИ, 2006. — 223 с.

Статьи, мемуары 
 Список публикаций
 
 Трагическая судьба ученого, отрицавшего принцип «не высовываться» (Диодор Михайлович Сологуб, 1925—2005) // «Звезда», 2006, № 5. С. 180—191

Примечания

Литература 
 Подшивалова Е. А. Филологическая проза Б. Ф. Егорова // Филологические записки. 2003. Вып. 20;
 Кухарева-Пэнь В. Гуру // Вышгород. 2006. № 2/3;
 Российская словесность: эстетика, теория, история: Материалы научной конференции, посвященной 80-летию Б. Ф. Егорова. СПб.; Самара, 2007;
 Прийма И. Ф. Об одной затянувшейся полемике // Ф. Я. Прийма и вопросы филологии XX века (Пушкинский дом, персоналии), СПб.: Типография «Береста», 2009. С. 313—356.
 Кто есть кто в российском литературоведении: биобиблиографический словарь-справочник / сост. А. Н. Николюкин. М., 2011;
 Борис Федорович Егоров (к 85-летию со дня рождения). Библиографический указатель 2006—2011 / Сост. А. П. Дмитриев. СПб.: Нестор-История, 2011.
 Борис Федорович Егоров: к 90-летию со дня рождения: Биобиблиографический указатель. Список научных докладов и оппонированных диссертаций [1954-2016] / ИРЛИ РАН; ред.-сост. А. П. Дмитриев. — СПб.: Росток, 2016. — 144 с.
 Острова любви БорФеда: сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова / ИРЛИ РАН; СПбИИ РАН; Союз писателей Санкт-Петербурга; Ред.-сост. А. П. Дмитриев и П. С. Глушаков. — СПб.: Издательство «Росток», 2016. — 1056 с. — ISBN 978-5-94668-206-0
 Проблемы изучения российской словесности: сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции в честь 90-летия профессора Бориса Федоровича Егорова / РГПУ им. А. И. Герцена; под ред. Л. Е. Ляпиной. — СПб.: Нестор-История, 2016. — 188 с.
 Прийма И. Ф. О наследии А. С. Хомякова (к концепции Б. Ф. Егорова) // Славистика, Slavic studies, књ. XXIII, св. 2. — Београд, 2019. — С. 156—180.

Ссылки 
 Анкета ИНИОН РАН на сайте Независимой академии эстетики и свободных искусств
 Статья «КАФЕДРА ПРИНАДЛЕЖИТ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ» на сайте Кафедры русской литературы Тартуского университета, опубл. в журнале «Вышгород», Таллин, 1998. № 3. С. 6-13.
 Борис Федорович Егоров на сайте книжной серии «Литературные памятники»
 Премия имени С. Ф. Ольденбурга в области гуманитарных наук на сайте СПбНЦ РАН
 
 Страница на сайте СПбИИ РАН
 Володина Н. В., Ляпина Л. Е. Борису Фёдоровичу Егорову — 90
 Рубашкин А. Борфед и другие (к 80-летию Б. Ф. Егорова)
 Борис Егоров: Любовь и острова // «Православие и мир», 28.01.2015
 Про 9 мая 45-го, Лотмана на войне и тазы рук и ног // «Православие и мир», 09.05.2015
 Учителя Бориса Егорова // Радио «Свобода», 23.04.2017
 Сталина я сжёг // Радио «Свобода», 16.07.2017
 Некролог на сайте СПбИИ РАН
 Андреева Т. В. Памяти Бориса Федоровича Егорова (1926—2020)

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Тартуского университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Социологического института РАН
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)